8. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w czerwcu 1995 roku w izraelskim mieście Beer Szewa. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWRP 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1995 w sporcie